Schoberer Rad Messtechnik, een techniek om het vermogen van een wielrenner te meten
 Solar Radiation Management, Engels voor zonnestralingsbeheer om de klimaatopwarming tegen te gaan, een maatregel van geo-engineering
Stichting voor Reclame- en Marketingonderwijs, een opleidingsinstituut te Amsterdam
Switched Reluctance Motor, een type elektromotor dat het koppel produceert gebaseerd op het principe van magnetische reluctantie